Robert Gall peut désigner :
 Robert Gall (1904-1974), un peintre alsacien ;
 Robert Gall (1918-1990), un parolier français.